Somfai Péter (1947) magyar újságíró, szerkesztő
 Somfai Péter (1980) magyar párbajtőrvívó